Внеочередные парламентские выборы 1997 года во Франции состоялись 25 мая и 1 июня. На них было избрано 11-oe Национальное собрание Пятой республики. Выборы были назначены на год раньше предусмотренного срока в связи с тем, что действующий президент Франции Жак Ширак распустил парламент.

Контекст выборов и их последствия
Жак Ширак был избран президентом на выборах 1995 года, где он опередил кандидата от социалистов Лионеля Жоспена. Его премьер-министр Ален Жюппе опирался на консервативное парламентское большинство. Однако его реформы системы социального обеспечения («план Жюппе») вызвали социальный кризис в ноябре-декабре 1995 года. Ален Жюппе и сам Ширак стали очень непопулярны. Весной 1997 года Жак Ширак попытался снизить влияние левой оппозиции досрочным роспуском Национального собрания.

После объявления досрочных выборов опросы предсказывали победу правого большинства. Однако, левая коалиция предложила программу социальных реформ, чтобы снизить высокий уровень безработицы. Программа содержала снижение рабочей недели до 35 часов. Огромная непопулярность Алена Жюппе способствовала легкой победе левого крыла.

В результате победы левой коалиции лидер социалистов Лионель Жоспен стал новым премьер-министром, что привело к так называемому «сожительству» президента и премьер-министра. Став премьер-министром Лионель Жоспен законодательно установил потолок рабочей недели в 35 часа.

Результаты 

Парламентские выборы во Франции
1997 год во Франции
Выборы 1997 года
Май 1997 года
Июнь 1997 года